

Helyek
Aspremont (Alpes-Maritimes)
Aspremont (Hautes-Alpes)

Egyéb
Aspremont család